"Ifelodun" pode significar:
 Ajeromi-Ifelodun, área de governo local da Nigéria
 Irepodun/Ifelodun, área de governo local da Nigéria
 Ifelodun (Kwara), área de governo local da Nigéria
 Ifelodun (estado de Osun), área de governo local da Nigéria

Desambiguações de topônimos